Teut (handel), rondtrekkende handelaar of ambachtsman uit de Kempen of Duitsland
 Teut (natuurgebied), natuurgebied in de gemeente Zonhoven
Dronken, onder invloed van alcohol